Chui kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Chuí (ort i Brasilien, Santa Vitória do Palmar), Rio Grande do Sul, 
 Chuí (ort i Brasilien, Chuí), Rio Grande do Sul, 
 Chuí (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar